Nord-Pas-de-Calais (regio) - voormalige regio in Frankrijk
 Nord Pas-de-Calais (schip, 1987) - vrachtschip
 TER Nord-Pas-de-Calais - openbaarvervoersnetwerk